Nazareno, localité située dans la province de Salta, en Argentine ;
 Jesús Nazareno, localité située dans la province de Mendoza, en Argentine ;
 Nazareno, municipalité située à Minas Gerais, Brésil ;
 Nazareno, municipalité située au Mexique.